ОЗУ — оперативное запоминающее устройство
 ОЗУ — особо защитные участки лесов